Бубер Ауріка Аритівна (1964, Казань) — актриса.
 Бубер Леонід Ілліч (1916—2005) — Герой Радянського Союзу.
 Мартин Бубер (1878—1965) — німецький і ізраїльський релігійний мислитель, лідер європейського єврейства, перший Президент Академії наук Ізраїлю.
 Соломон Бубер (1827—1906) — галицький єврейський вчений, видавець давньоєврейської Агади/

Див. також 
 16355 Бубер

Прізвища